Валенти́на Го́лубева:
 Голубева, Валентина Ивановна (род. 1954) — специалист по связям с общественностью, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?».
 Голубева, Валентина Николаевна (род. 1949) — ткачиха, дважды Герой Социалистического Труда.